Az Zubayr (arabiska: الزبير) är en distriktshuvudort i Irak.   Den ligger i distriktet Al-Zubair District och provinsen Basra, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Bagdad. Az Zubayr ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Az Zubayr är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Az Zubayr. Runt Az Zubayr är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Basra,  km nordost om Az Zubayr. Runt Az Zubayr är det i huvudsak tätbebyggt.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Basra (provins)